Nikolai Murawjow ist der Name folgender Personen:

*Nikolai Nikolajewitsch Murawjow (1794–1866), russischer General 
Nikolai Nikolajewitsch Murawjow-Amurski (1809–1881), russischer General, Staatsmann und Diplomat